— изначально японский термин, который впоследствии стал использоваться в русскоязычном интернете как общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии.

Дорамами называют:
 Телесериалы Японии
 Телесериалы Республики Корея

Примечания

См. также 
 Лакорн